Гран-при Бразилии 1999 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу, Бразилия. Соревнования состоялись 11 апреля 1999 года.

Гонщики МакЛарен Мика Хаккинен и Дэвид Култхард завоевали первый стартовый ряд в квалификации, однако Култхард не смог тронуться с места и в итоге сошёл с дистанции из-за поломки КПП. На четвёртом круге те же проблемы возникли и у лидера Мики Хаккинена. Его смогли опередить Рубенс Баррикелло из команды Стюарт (чей автомобиль впервые возглавил Гран-При), и Михаэль Шумахер на Феррари. В дальнейшем Баррикелло сошёл из-за неисправности. Мика Хаккинен больше не испытывал механических проблем и в итоге опередил Михаэля Шумахера за счет более позднего пит-стопа, выиграв бразильский этап второй год подряд. У преследователя двух лидеров Хайнца-Харальда Френтцена на последнем круге закончилось топливо, однако он все же был классифицирован третьим с отставанием в один круг. Гонщик команды Заубер Жан Алези смог прорваться с 19-го места на четвёртое, однако все закончилось сходом.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:18,448
 Оливье Панис наказан штрафом «stop&go» за фальстарт.
 Единственная гонка Стефана Сарразана, заменившего сломавшего руку на тестах Луку Бадоера.

Ссылки 
 
 
 
Отчет о Гран-При в журнале Авторевю (№ 8, 1999 год)

Гран-при Бразилии